Hälsingland kan syfta på:

 Hälsingland – ett landskap i södra Norrland
 Hälsinglands norra kontrakt – ett kontrakt i Uppsala stift
 Hälsinglands södra kontrakt – ett kontrakt i Uppsala stift
 Hälsinglands museum – ett kulturhistoriskt museum
 Hälsinglands landskapsvapen – ett landskapsvapen
 Hälsinglands Folkblad – en tidning
 Hälsinglands hembygdskrets – en paraplyorganisation för Hälsinglands hembygdsföreningar
 Hälsinglands Klätterklubb – en klätterklubb

Tingslag 
 Norra Hälsinglands domsagas tingslag – ett tidigare tingslag
 Sydöstra Hälsinglands domsagas tingslag – ett tidigare tingslag
 Västra Hälsinglands domsagas tingslag – ett tidigare tingslag

Järnvägar 
 Norra Hälsinglands Järnväg – en tidigare smalspårig järnväg mellan Hudiksvall och Bergsjö
 Dala-Hälsinglands Järnväg – en järnväg mellan Inlandsbanan och Norra stambanan, se Järnvägslinjen Bollnäs–Orsa
 Föreningen Dala-Hälsinglands Järnväg – en ideell järnvägsförening

Valkretsar 
 Hälsinglands norra valkrets – vid valen till andra kammaren  1911–1920 en egen valkrets
 Hälsinglands södra valkrets – vid valen till andra kammaren  1911–1920 en egen valkrets
 Norra Hälsinglands domsagas valkrets – vid valen till andra kammaren 1884–1908 en egen valkrets
 Sydöstra Hälsinglands domsagas valkrets – vid valen till andra kammaren 1884–1908 en egen valkrets
 Södra Hälsinglands domsagas valkrets – vid valen till andra kammaren 1866–1881 en egen valkrets
 Västra Hälsinglands domsagas valkrets – vid valen till andra kammaren 1866–1908 en egen valkrets

Se även
 HMS Hälsingland – flera olika fartyg 
 Historier från Hälsingland - en podcast